Grendel kan syfta på:

 Grendel – ett monster som besegras av hjälten Beowulf
 Grendel (musikgrupp) – ett nederländskt band som bildades 1997
 Grendel (roman) – en roman av John Gardner
 Beowulf & Grendel – en isländsk film från 2005 i regi av Sturla Gunnarsson

Geografi

Belgien 

 Grendelbach, vattendrag, 

Robotskapade Belgienförgreningar